Амьен (фр. Amiens, пикард. Anmien, Anmyin) — многозначный термин.

 Амьен — город на севере Франции, на семи рукавах реки Сомма.
 Амьен — округ во Франции, один из округов в регионе Пикардия.
 «Амьен» — французский футбольный клуб из одноимённого города.